Острова:
 Острова́ — участки суши, окружённые со всех сторон водой.

Культура и искусство 
 Острова — песня к музыкальному фильму «Выше Радуги».
 Острова (телепередача) — цикл документальных фильмов о мастерах культуры на телеканале «Культура».

Персоналии 
 Острова, Лидия Александровна — российская советская художница.

Топонимы 
Греция

 Острова — административно-территориальная единица.

Россия

 Острова — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Острова — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Острова — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Острова — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Острова — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Острова — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Острова — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Острова — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Острова — группа из трёх островов в Санкт-Петербурге.

Эстония

 Острова — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа.

См. также 
 Остров (значения)
Островы